Дмитро Майборода:

 Майборода Дмитро Артемович (1895—1930) — український поет (псевдонім Май-Дніпрович), член Всеукраїнської спілки пролетарських письменників.
 Майборода Дмитро Олександрович (1980—2014) — український військовик, командир екіпажу літака Ан-26 456-ї окремої бригади військово-транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України (Вінниця), Герой України.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок